Florêncio Reverendo Anton Neto (Salvador, ) é um pedagogo, psicanalista, enfermeiro, médium e terapeuta em regressão de memória brasileiro. Destacou-se pela sua capacidade de psicopictografia, mais conhecida como pintura mediúnica.

Biografia
Desde a infância identificou a sua capacidade de comunicação com os espíritos.  Principiou a pintar mediunicamente em casa de Manoel Messias Canuto Oliveira, espírita, engenheiro e pesquisador dos fenômenos paranormais a 21 de dezembro de 1990.

Desde então produziu mais de 30 mil telas, assinadas por um grupo de mais de 110 pintores desencarnados, como por exemplo Rembrandt, Picasso, Renoir, Van Gogh, Monet, Boudin, Da Vinci, Malhoa, dentre outros. Sem nunca ter estudado pintura e sem aptidões plásticas, realiza as pinturas mediúnicas a óleo em transe, com os olhos fechados, não só com os pincéis mas também com as mãos, cada tela em cerca de 5 a 10 minutos, pintando cerca de 12 telas numa apresentação de duas horas e meia. Já pintou com os pés, em total obscuridade, com duas mãos simultâneas, duas telas em posições invertidas dentre outras possibilidades.

Participou de demonstrações públicas em vários estados do país e no exterior, onde se apresentou na Bélgica, França, Inglaterra, Itália, Suíça, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Peru, Panamá e Portugal.

Com recursos oriundos da venda de obras, fundou em 1999, em Salvador, Bahia, o Grupo Espírita Scheilla, que além da divulgação da doutrina espírita, mantém atividades de assistência social aos menos favorecidos da comunidade de Mussurunga, bairro popular de Salvador onde se situa.

Ligações externas
 Florêncio Anton in: Comunidade Maria de Nazaré
 Pintura mediúnica por Florêncio Anton na ABF
 Pintura mediúnica pode ser exercida com seriedade e dignidade, diz Florencio Anton in: Sociedade Espírita Nova Era
 Seminário "Nos limites da loucura: Estigma, vivências e terapias" in: Centro de Estudos Sociais - Universidade de Coimbra

Médiuns do Brasil
Espíritas do Brasil
Parapsicologia
Naturais de Salvador